Jodel , prononcer "iodel" en référence au chant alpin de la culture germanique  voir Yodel  :
 Jodel, une série d’avions à hélice
 Jodel, une application de réseau social géolocalisé
 Jodel, Jodeln (page germanophone), Yodel (page francophone): Chant alpin de la culture germanique

Références